Kapelica (Labin)
 Kapelica (Garešnica)